Joel Andersson – szwedzki piłkarz
 Joel Andersson – szwedzki żużlowiec